Храм гусаров () — сооружение в стиле классицизм в природном парке Фёренберге, на вершине горы Клайнер-Аннингер (, 496 м). Несмотря на название, не является религиозным объектом: слово «храм» характеризует, скорее, архитектурную форму.

История 
Первое, деревянное строение на этом месте было возведено по заказу князя Иоганна I фон Лихтенштейна архитектором  в 1809—1811 годах, но уже в 1812 году постройка была полностью разрушена бурей.

Сохранившееся до наших дней каменное сооружение было возведено  в 1813 году под названием «Храм воинской славы» (). Храм посвящен павшим в Асперн-Эсслингской битве. Внутри похоронены пять солдат, участвовавших в этой битве. За могилами по-прежнему ухаживают представители города Мёдлинга.

В 1999 году была проведена реновация храма силами Мёдлинга. Поскольку, благодаря высокому расположению, он виден из заметной части Венского бассейна, в рамках реновации компания Wien Energie также установила ночное освещение, которое использует солнечную энергию.

Ссылки 
 Husarentempel (anninger.heim.at)

Памятники Австрии
Здания и сооружения Мёдлинга
Здания и сооружения, построенные в 1813 году